When Do We Eat? est le titre de plusieurs films : 
 , film de 1918 réalisé par Fred Niblo ; 
 When Do We Eat?, film de 1926 réalisé par Emory Bronte ; 
 When Do We Eat?, film de 1934 réalisé par Alfred J. Goulding ; 
 , film de 2005 réalisé par Salvador Litvak.